3073 Курськ — астероїд, названий на честь міста.
 «Курськ» — російський атомний підводний човен, який затонув з 118 членами екіпажу в Баренцовому морі 12 серпня 2000 року.
 KURSK — документальна пригодницька відеогра польської студії Jujubee про трагічну історію підводного човна «Курськ».
 KYPCK — фінський дум-метал гурт, що виконує пісні російською мовою.

Курськ — місто, обласний центр
 Курськ — село, Кулундинський район, Алтайський край